Rillieux bezeichnet:
 Rillieux-la-Pape, eine französische Gemeinde

Rillieux ist der Familienname folgender Personen:
 Norbert Rillieux (1806–1894), kreolischer Erfinder aus Louisiana
 Victor Earnest Rillieux (1842–1898), US-amerikanischer Kreole, Liedermacher, Dichter, Dramatiker und Geschäftsmann